Кривавник (, , ) – мінерал:

 1) Стара українська назва сердоліку. 

 2) Непрозорий і напівпрозорий халцедон або відміна кварцу зеленого чи сірувато-зеленого кольору з червоними плямами оксидів заліза.

Література 
 

Мінерали